Aveião é o nome comum de diversas espécies vegetais:

 Avena sterilis subsp. ludoviciana
 Avena sterilis subsp. sterilis
 Avena strigosa